A VIRA Magyarországon is anyakönyvezhető női keresztnév 

Két keresztnévnek is önállósult, rövidített alakja:

1. Az Elvira név eredete bizonytalan, vagy a nyugati-gót Al(ah)wara névből származik, ami azt jelenti: mindent megőrző, vagy az arab-spanyol Elmira névből ered, aminek jelentése: hercegnő. Hivatalos névnapja: február 10. 

2. A Viratá név szanszkrit eredetű, jelentése hősies nő, hősnő. Hivatalos névnapja nincs.